Павел Назаренко:
 Назаренко, Павел Александрович (род. 1995) — белорусский футболист.
 Назаренко, Павел Иванович (1918—1944) — Герой Советского Союза.